Михайлю́к — українське прізвище, утворене від імені Михайло.

Відомі носії 
 Михайлюк Андрій Семенович (1911—1937) — український поет, перекладач Розстріляного відродження.
 Михайлюк Василь Пилипович (1929—2003) — український композитор, диригент. Автор музики до пісні «Черемшина».
 Михайлюк Володимир Якович (1921—1994) — український графік.
 Михайлюк Галина Олегівна ( 1987) — українська науковиця, правознавиця, докторка юридичних наук (2018), радниця з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.
 Михайлюк Дейв (* 1962) — канадський хокеїст.

 Михайлюк Іван Олексійович ( 1949)— український науковець, доктор медичних наук, професор
 Михайлюк Микита Юрійович (н. 1981) — український підприємець, голова Закарпатської ОДА
 Михайлюк Михайло Васильович (10 серпня 1948 — † 20 січня 2009) — суддя Вищого господарського суду України (1  2  3 ).
 Михайлюк Михайло Володимирович (* 1981) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлюк Михайло Ількович (* 1940) — український поет у Румунії.
 Михайлюк Михайло Ілярович (1963) — єпископ Ужгородський і Закарпатський Кирил.
 Михайлюк Михайло Леонідович (1980—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлюк Назарій Богданович (* 1986) — український стоматолог.
 Михайлюк Олександр — кобзар.
 Михайлюк Олексій Григорович (1920—1994) — український історик.
 Михайлюк Святослав Юрійович (*10.06.1997) — український професійний баскетболіст.
 Михайлюк Петро Тадейович (1974—2017) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлюк Тетяна Василівна (1986) — українська громадська діячка, президент AIESEC з 1 липня 2011 по 1 липня 2012 року; заслужений працівник культури України.
 Михайлюк Юрко — канадський музикант українського походження, вокаліст, лідер рок-гурту «Klooch».

Див. також 
 Михалюк

Примітки